

Persone
Fleur Mellor – ex velocista australiana
Hugh Mellor – filosofo britannico
John Graham Mellor, meglio noto con lo pseudonimo Joe Strummer – cantautore, chitarrista, attore e conduttore radiofonico britannico
Salusbury Manners Mellor – velista britannico
Sammy Mellor – maratoneta statunitense
William C. Mellor – direttore della fotografia statunitense

Altro
Ghiacciaio Mellor – ghiacciaio della costa di Lars Christensen, Antartide